Феликс Браун (; 4 ноября 1885 года, Вена ― 29 ноября 1973 года, Клостернойбург, Нижняя Австрия) ― австрийский писатель.

Биография 
Феликс Браун родился в Вене в еврейской семье. Его мать умерла в 1888 году, когда родилась его сестра Кете, которая впоследствии также стала известной писательницей. В 1904 году он поступил на факультет германистики в Венский университет. Параллельно занимался историей искусства, а четыре года спустя защитил докторскую диссертацию. Его первые литературные работы начали публиковаться в 1905 году в Neue Freie Presse, Österreichische Rundschau и Die neue Rundschau. В 1910 году он стал художественным редактором Berliner National-Zeitung.

В 1912 году Феликс Браун женился на Хедвиг Фройнд, но в 1915 году супруги развелись. Работая редактором в Verlag Georg Müller в Мюнхене, Браун познакомился с рядом выдающихся немецких писателей, среди которых были Ханс Каросса, Томас Манн и Райнер Мария Рильке. С 1928 по 1938 год он был приват-доцентом немецкой литературы в университетах Палермо и Падуе . Он перешёл из иудаизма в католицизм в 1935 году. Чтобы избежать преследований со стороны нацистов, которые запретили к изданию его работы, он иммигрировал в 1939 году в Соединённое Королевство и оставался там до 1951 года, преподавая литературу и историю искусств. По возвращении в Австрию, Браун читал лекции на семинаре Макса Рейнхардта и в Венском университете прикладного искусства. 

Скончался в 1973 году. Был похоронен в Центральном кладбище в Вене. В 1977 году в честь писателя был назван переулок в Вене.

Творчество 
В начале XX века Браун принадлежал к литературному движению, известному как «Молодая Вена». Там компанию ему составляли такие писатели-новаторы, как Стефан Цвейг, Антон Вильдганс и Макс Брод. Браун был неоромантистом, он писал изысканные, пышные стихи в самых разных формах. Его работы сосредоточены на темах религии, классической древности и его австрийской родины. Браун также был секретарём великого австрийского писателя Хуго фон Хофманнсталя и его близким другом.

В 1937 году Феликс Браун отредактировал и опубликовал блестящую антологию немецкой лирической поэзии под названием Der Tausendjährige Rosenstrauch (Тысячелетний куст роз). Она была переиздана много раз и остаётся одним из самых популярных собраний в своём роде. Он также перевёл работы Фомы Кемпийского и Иоанна Креста.

Признание 

 Литературная премия города Вены, 1944.
 Гран-при австрийской государственной премии в области литературы, 1951.
 Почётное кольцо города Вены, 1955.
 Медаль учредителя Федерального министерства образования, 1955.
 Премия Грильпарцера, 1965.
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство», 1966.
 Именование Феликс-Браун-Гассе, переулка в Вене-Дёблинг.

Публикации 

 Gedichte, 1909
 Novellen und Legenden, 1910
 Der Schatten des Todes, 1910
 Till Eulenspiegels Kaisertum, 1911
 Neues Leben, 1912
 Verklärungen, 1916
 Tantalos, 1917
 Die Träume des Vineta, 1919
 Hyazinth und Ismene, 1919
 Das Haar der Berenike, 1919
 Attila, 1920
 Aktaion, 1921
 Die Taten des Herakles, 1921
 Wunderstunden,1923
 Der unsichtbare Gast, 1924
 Der Schneeregenbogen, 1925
 Das innere Leben, 1926
 Deutsche Geister, 1925
 Die vergessene Mutter, 1925
 Esther, 1926
 Der Sohn des Himmels, 1926
 Agnes Altkirchner, 1927
 Zwei Erzählungen von Kindern, 1928
 Die Heilung der Kinder, 1929
 Laterna magica, 1932
 Ein indisches Märchenspiel, 1935
 Ausgewählte Gedichte, 1936
 Kaiser Karl V., 1936
 Der Stachel in der Seele, 1948
 Das Licht der Welt, 1949
 Die Tochter des Jairus, 1950
 Briefe in das Jenseits, 1952
 Aischylos, dialogue, 1953
 Viola d`Amore, 1903-1953, 1953
 Das musische Land, 1952
 Die Eisblume, 1955
 Rudolf der Stifter, 1955
 Joseph und Maria, 1956
 Irina und der Zar, 1956
 Orpheus, 1956
 Unerbittbar bleibt Vergangenheit, 1957
 Gespräch über Stifters Mappe meines Urgroßvaters, 1958
 Der Liebeshimmel, 1959
 Palermo und Monreale, 1960
 Imaginäre Gespräche, 1960
 Rede auf Max Mell, 1960
 Zeitgefährten, Begegnungen, 1963
 Die vier Winde, 1964
 Schönes in Süditalien - Palermo, 1965
 Anrufe des Geistes, 1965
 Aufruf zur Tafel, 1965
 Das weltliche Kloster, 1965
 Das Nelkenbeet, 1914-1965, 1965
 Frühe und späte Dramen 1909-1967, 1971

Примечания

Литература 
 Dencker, Klaus Peter. Literarischer Jugendstil im Drama: Studien zu Felix Braun. Vienna: Schendl, 1971. ISBN 3-85268-028-X.

Ссылки 
 Биография из Österreichisches Literaturarchiv (на немецком языке)

Похороненные на Центральном кладбище Вены
Литературные критики Австрии
Искусствоведы Австрии